Kleineichen steht in Nordrhein-Westfalen für:
 Kleineichen (Hückeswagen), Ortschaft von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis
 Kleineichen (Rösrath), Stadtteil von Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis

Siehe auch:
 Kleineich